Le Dingo un chien sauvage (Дикая собака динго, Dikaya sobaka Dingo) est un film soviétique réalisé par Youli Karassik, sorti en 1962.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Viatcheslav Fastovitch
 Musique : Isaak Chvarts
 Décors : Viktor Volin, V. Rakhmatullina
 Montage : Stèra Gorakova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1962
Film dramatique soviétique